Кри́стин Джейн Бара́нски (; род. 2 мая 1952, Буффало, Эри, Нью-Йорк, США) — американская актриса. Лауреат премии «Эмми», двух премий «Тони», трёх премий Гильдии киноактёров США, а также номинантка на два «Золотых глобуса».

Ранние годы 
Барански родилась в Буффало, штат Нью-Йорк, в семье Вирджинии (урожденной Мазуровска) и Люсьена Барански, редактора газеты на польском языке. У нее есть старший брат Майкл Дж. Барански (1949-1998), который был рекламным директором и умер в 1998 году в возрасте 48 лет. Она имеет польское происхождение, а ее бабушка и дедушка были театральными актерами в Польше. Барански выросла в преимущественно польском и римско-католическом районе в пригороде Буффало Чиктовага, где она посещала среднюю школу в Академии Вилла Мария. Позже она училась в Джульярдской школе Нью-Йорка, которую окончила со степенью бакалавра искусств в 1974 году.

Карьера 
Кристин Джейн Барански начала свою карьеру с офф-бродвейских постановок и телевизионных фильмов и эпизодов в сериалах. Она дебютировала в главной роли на Бродвейской сцене в 1980 году, в постановке «The Real Thing», в 1984 году выиграла премию «Тони» в номинации «Лучшая актриса в пьесе». В 2009 году она играла в постановке «Маленькая ночная музыка», где её партнёрами выступили Ванесса Редгрейв, Наташа Ричардсон и Виктор Гарбер.

В кино актриса снялась в таких известных фильмах, как «Клетка для пташек» (1996), «Клёвый парень» (1999), «Чикаго» (2002), «Гринч — похититель Рождества», «Жестокие игры», «Мамма миа!» (2008), «Охотник за головами» (2010).

На телевидении актриса играла большую роль в комедии «Сибилл» с 1995 по 1998 год, за эту роль получила премию «Эмми». Позже она появилась в комедии 2000—2001 годов «Добро пожаловать в Нью-Йорк», которая была закрыта после одного сезона, в 2003—2004 — в комедии «Счастливая семья», которая тоже провалилась. Она также появилась в эпизодах сериалов «Говорящая с призраками», «Третья планета от Солнца», «Теория Большого взрыва» и др.

С 2009 по 2016 год Барански снималась в сериале CBS «Хорошая жена». Актриса семь раз номинировалась на «Эмми» за роль Дианы Локхарт в шоу. В 2017 году она начала сниматься в сериале-спин-оффе — «Хорошая борьба».

Личная жизнь 
С 1983 года и до его смерти в 2014 году Барански была замужем за актёром Мэттью Коулзом. У супругов две дочери — Изабель (род. 1984), юрист и Лили (род. 1987), актриса.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 ‘How lucky was I?’: The Good Fight’s Christine Baranski on Sondheim, stardom and snobbery  The Guardian, 17.01.2022

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Лауреаты премии Obie
Лауреаты премии «Драма Деск»
Выпускники Джульярдской школы
Киноактрисы США